Port Charlotte puede referirse a:

 Port Charlotte (Escocia)
 Port Charlotte (Florida), Estados Unidos